Arnaud je priimek več oseb:
 Édouard Joseph Arnaud (1875-1943), francoski general
 Paul-Gabriel Arnaud (1885-1954), francoski general